Palatino — uma das sete colinas de Roma
Palatino (tipografia) — família tipográfica serifada desenhada por Herman Zapf em 1950
Palatino (adjetivo) — referente ao palato
Osso palatino — dois pequenos ossos situados na parte posterior das fossas nasais
Eleitor do Palatinado — um dos eleitores do Imperador Romano-Germânico, conforme a Bula Dourada de 1356
 
Desambiguação